Allaert ist der Familienname der folgenden Personen:

 Alphonse Allaert (1875–), belgischer Bogenschütze
 Philippe Allaert (* 1961), belgischer Jazz- und Fusionmusiker